Ed Stanczak – cestista statunitense
 Jacob Stanczak – disc jockey e produttore discografico statunitense noto come Kill the Noise
 Wadeck Stanczak – attore francese di origine polacca